De aanslag (roman), een roman van Mulisch
De aanslag (film), de verfilmde roman